Nant ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

In Frankreich:

 Nant, Gemeinde im Département Aveyron
 Nant-le-Grand, Gemeinde im Département Meuse
 Nant-le-Petit, Gemeinde im Département Meuse
 Nant, Ortschaft in der Gemeinde Arthaz-Pont-Notre-Dame im Département Haute-Savoie

In der Schweiz:

 Nant FR, Ort in der Gemeinde Bas-Vully, Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Nans
 Nan (Begriffsklärung)
 Nantes (Begriffsklärung)
 Le Nant